Verruguera es un nombre común usado en botánica para referirse a:

 Caltha palustris, hierba perenne con tallo erecto que alcanza 30 cm de altura de color púrpura;
 Chelidonium majus, planta herbácea perenne del género Chelidonium dentro de la familia de las amapolas (Papaveraceae);
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum; o
 el nombre común de la planta Ranunculus ficaria.